El término jaleo puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

 jaleo, el cante flamenco;
 jaleo, una danza correspondiente a ese cante;
 Jaleo de Menorca, una fiesta popular menorquina;
 Jaleo, una organización juvenil independentista de Andalucía, España;
 Jaleo Films, una empresa productora cinematográfica y de televisión española;
 Jaleo, una canción del álbum Almas del silencio, de Ricky Martin.
 Jaleo una canción de Nicky Jam y Steve Aoki.

 Jaleo Discoteca, una discoteca malagueña;MireyaCecizarzu;